Luisa Zulema Ahumada (1930 -) é uma botânica argentina.

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina